Jméno Jan Koukal má více nositelů:

 Jan Koukal (politik) (* 1951) – český politik, primátor Prahy, senátor, velvyslanec
 Jan Koukal (sportovec) (* 1983) – český squashista
 Jan Koukal (redaktor) – redaktor Informačních materiálů
 Jan Koukal (hudebník) – baskytarista hudební skupiny Al-Yaman